Signalteori kan avse åtminstone någon av följande discipliner:

 Signalteori (matematik) inom matematiken.
 Signalteori (biologi) inom evolutionsbiologin.
 Signalteori (kommunikation) inom kommunikation.